Il toponimo Chamuka può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

 Chamuka, comune del distretto di Chibombo
 Chamuka, comune del distretto di Kalomo